
A skála önmagában és származékaiban az alábbiakat jelölheti:
 Alternáló distanciaskála
 Hangsor, azaz zenei skála
 Mérési skálák
 Nemzetközi Nukleáris Eseményskála
 Rövid és hosszú skála
 Skálafüggetlen hálózat 
 Skálaparaméter
 Skaláris szorzat

Személyek, intézmények, helyek
 Býčí skála-barlang – a második leghosszabb csehországi barlang és nemzetközileg ismert régészeti lelőhely
 František Skála –  cseh szobrász, festő, gyermekkönyv-illusztrátor, zenész és táncos
 Hrubá Skála – település Csehországban
 Malá Skála – település Csehországban
 Skála-Coop magyar kiskereskedelmi vállalat
Skála Metró – áruház Budapesten
Skála Budapest Nagyáruház – egykori áruház Budapesten
 Skála (együttes)
 Skála ÍF (Ítróttarfelag) – feröeri másodosztályú labdarúgóklub
 Skáli, más néven Skála – település Feröer Eysturoy nevű szigetén

Személyekről elnevezett skálák
 Bark-skála
 Beaufort-skála
 Bortle-skála
 Celsius-skála
 Delisle-skála
 Kardasev-skála
 Kinsey-skála
 Medvegyev–Sponheuer–Kárník-skála
 Mercalli-skála
 Mohs-féle keménységi skála
 Munsell-skála
 Palermo-skála
 Pauling-skála
 Richter-skála
 Saffir–Simpson-féle hurrikánskála
 Scoville-skála
 Stanford–Binet-intelligenciaskála
 Torino-skála

További skálák (számszerűen jellemzett tulajdonságok)
 Bénulás
 Brix-fok
 Decibel
 Élő-pontrendszer
 Gyémántok színe
 Gyémántok tisztasága
 Hangosság
 Hare psychopathy checklist
 IQ
 Korrupcióérzékelési index
 Közös Európai Referenciakeret
 Látható spektrum
 Nyomásmagasság
 Olf
 Önvezető autó
 Pantone
 pH
 Rockwell-keménység
 Schmidt-féle rovarcsípés-erősségek
 Szemcseméret
 Textilanyagok színtartósága
 Vickers-keménység
 Vulkánkitörési index

Kapcsolódó szócikkek
 Scala (egyértelműsítő lap)